Ге́рман Лукья́нов:
 Лукьянов, Герман Александрович (1936—2007) — доктор наук, профессор.
 Лукьянов, Герман Константинович (1936—2019) — джазовый музыкант, композитор.